Samsung Wave (GT-S8500) — смартфон компании Samsung Electronics, поступивший в продажу в мае 2010 года. Первая в мире модель, имеющая SuperAMOLED-экран, а также работающая на мобильной платформе bada. Используется пользовательский интерфейс TouchWiz 3.0. Также имеет металлический корпус. Телефон позиционируется как флагман сенсорных телефонов Samsung. За третий квартал 2010 года компания Samsung реализовала 2 миллиона устройств.

В списке лучших телефонов 2010 года по версии Mobile-review.com в номинации «Цена/Качество» Samsung Wave занял первое место. Также Samsung Wave был признан телефоном 2010 года, по мнению редакции Mobiset.ru.

Комплект поставки 
В комплект поставки входят:
 телефон;
 аккумулятор Li-Ion 1500 мА·ч;
 зарядное устройство;
 USB-кабель;
 проводная стереогарнитура;
 инструкция;
 CD с ПО;
 в некоторых комплектах поставки прилагается заранее установленная карта памяти MicroSD объёмом до 4 ГБ.

Дополнительные функции 
 Доступ к социальным сетям (Facebook, Twitter, MySpace) из одного приложения — Social Hub
 Магазин приложений, виджетов и тем Samsung Apps
 Датчик положения в пространстве, акселерометр
 Магнитный компас
 Датчик приближения
 Виджеты
 Встроенная мобильная GPS-навигация Samsung LBS (Route 66)
 Виброзвонок

Примечания

См. также 
 Samsung Wave II
 Samsung Wave 3

Ссылки 
Обзоры
 
 Яндекс Маркет
 Сотовик
 CNEWS
 HI-TECH@mail.ru
 mobi.ru
 MobileDoc
 badablog.ru

Мобильные телефоны Samsung
Смартфоны на Bada‎
Wave